Алексей Исаевич Гуковский (1895—1969) — советский , доктор исторических наук (1939), профессор (1940). Брат генерал-майора Е. И. Гуковского.

Биография 
Родился  года в Одессе в семье купеческого сына из Бельц, провизора Исая Эммануиловича Гуковского — брата нефтепромышленникa и наркома финансов РСФСР И. Э. Гуковского. 

Окончил гимназию в Одессе и в 1913 году поступил на юридический факультет Московского университета, который окончил в 1918 году. В 1922—1925 годах учился в Институте красной профессуры на историческом отделении, его педагоги: Вячеслав Петрович Волгин, Александр Николаевич Савин, Михаил Николаевич Покровский. После окончания Института красной профессуры был учёным секретарём социологической секции, затем учёным секретарём секции по изучению вооруженных восстаний, гражданских и революционных войн в Обществе историков-марксистов. В 1920—1930-х годах — старший научный сотрудник Института истории Коммунистической академии, Института истории АН СССР, в 1931—1937 годах — руководил Научным кабинетом секретариата Главной редакции «Истории гражданской войны». В 1939 году защитил докторскую диссертацию по теме: «Борьба с вооруженной интервенцией Антанты на Украине и в Крыму (1918—1919 годы)». 

В 1921—1957 годах Гуковский преподавал историю СССР в вузах: ВХУТЕМАС, Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова,  Профуниверситет ВЦСПС, Академия коммунистического воспитания имени Н. К. Крупской, Московский областной педагогический институт, Московский историко-архивный институт, Горьковский университет, Вологодский педагогический институт, а также в Центральной комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ. В Академии коммунистического воспитания имени Н. К. Крупской Александру Исаевичу Гуковскому было присвоено звание — профессор. Занимался подготовкой научных кадров в области отечественной истории, руководил аспирантами.

Умер в Москве 5 марта 1969 года.

Библиография 
Публиковал свои статьи в журналах «Красный архив», «Историк-марксист», «Пролетарская революция». А. И. Гуковский — автор многочисленных научных работ, книг и учебных пособий, среди которых:
 «Фазы общественного развития» (1926, 1928)
 Французская интервенция на Юге России. 1918—1919. — Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1928. — 267, [1] с.
 У истоков капитализма (Краткое введение к курсу истории классовой борьбы в новое время)… — Москва : Изд-во Ком. ун-та им. Я. М. Свердлова, 1930. — 48 с. : карт.
 2-е изд., испр. и доп. — Москва ; Ленинград : Огиз - «Московский рабочий», 1931
 «Краткий учебник по истории развития общественных форм» (1928, 1930)
 Антанта и Октябрьская революция (Попул. очерк). — Москва ; Ленинград : Соцэкгиз, 1931. — 157 с.
 «Ленин об интервенции» (1931)
 Феодализм в Западной Европе. — Москва : Журнально-газетное объединение, 1932. — (Популярная иллюстрированная библиотека Всемирная история). — Ч. 2. — 87 с.
 «Рабовладельческое общество» (1933, 1932)
 История. Эпоха феодализма : Учебник для средней школы : 6-7 годы обучения / А. И. Гуковский, О. В. Трахтенберг. — Харьков ; Киев : Радянська школа, 1933. — 263 с.: ил.
 2-е изд. — Москва : Гос. учеб.-педагог. изд-во, 1934
 «История средних веков» (1935, 1936, 1937)
 Ликвидация Пермской катастрофы [Тт. Сталин и Дзержинский на Вост. фронте. 1918—1919 гг.] — Москва : Воениздат, 1939. — 48 с.
 Первая русская буржуазно-демократическая революция 1905—1907 гг. (Спецкурс) / Проф. А. И. Гуковский ; Вологод. гос. пед. ин-т им. В. М. Молотова. — Вологда: [б. и.], 1957. — 527 с.

Примечания

Литература 
 А. И. Гуковский (некролог) // Вопросы истории. — 1969. — № 7.

Рекомендуемая литература 
 РГБ. Ф. 621 Гуковский, Алексей Исаевич

Ссылки 
 Алексей Исаевич Гуковский
 Гуковский Алексей Исаевич

Выпускники юридического факультета МГУ
Выпускники Института красной профессуры
Сотрудники Института истории АН СССР
Преподаватели ВХУТЕМАСа
Преподаватели Московского государственного областного университета
Преподаватели МГИАИ
Преподаватели Нижегородского государственного университета
Преподаватели Вологодского педагогического университета
Авторы учебников истории
Исследователи Гражданской войны в России